Hvožďany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hvožďany u Poběžovic, Gemeinde im Okres Domažlice
Hvožďany u Rožmitálu pod Třemšínem, Gemeinde im Okres Příbram
Hvožďany, Ortsteil der Gemeinde Bechyně, Okres Tábor
Hvožďany, Ortsteil der Gemeinde Úněšov, Okres Plzeň-sever
Hvožďany, Ortsteil der Gemeinde Vodňany, Okres Strakonice